Crimmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Crimmann (1893–nach 1954), deutscher Politiker (CDU)
 Ralph-Peter Crimmann (* 1949), deutscher Sachbuchautor